Аллсвенскан 2011 — является 87-м сезоном с момента её создания. Сезон стартовал 2 апреля 2011 года и закончился  23 октября 2011. В чемпионате принимают участие 16 команд.

Команды

Тренеры и стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011
Футбол в Европе в 2011 году